Са́ломаа () — финская фамилия. Известные носители:

 Саломаа, Арто (род. 1934) — финский математик.
 Саломаа, Йоханна (род. 1984) — финская певица, рок-музыкант.